L'édition 1999 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du 11 au  sur dur en intérieur et fait partie de la catégorie International Series Gold. Greg Rusedski remporte l'épreuve en simple et David Prinosil et Sandon Stolle celle en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 1999 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 1999) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1999
Vienne
Sport en Autriche en 1999
Tennis en octobre 1999